Teifi – fiume del Galles
 Llyn Teifi (Lago Teifi) – lago del Galles
 Teifi – formaggio gallese